Dinar désigne notamment :
 Le dinar, une unité monétaire 
 Dinar chef-lieu de district de la province d'Afyonkarahisar en Turquie
 Nisrine Dinar, une perchiste marocaine.
 Souad Dinar, une haltérophile française.
 Colonel Dinar (1987-2020), comédien et humoriste tchadien.
  ancienne compagnie aérienne Argentine.

Homophones
 Dinard est une commune française.
 Dinard est le premier album d'Iwan Rheon.